Llista dels estats dels Estats Units per taxa de fecunditat.

Referències 

Estats dels Estats Units
Demografia
Llistes dels Estats Units